Э́ллен Сандва́йсс (; 30 декабря 1958, Детройт, Мичиган, США) — американская , , , фотомодель и .

Биография и карьера 
Эллен Сандвайсс родилась 30 декабря 1958 года в Детройте (штат Мичиган, США). Она окончила Среднюю школу Гроувс и Мичиганский университет.

Она получила известность, сыграв сестру Эша Уильямса, Шерил, в культовом фильме ужасов 1981 года «Зловещие мертвецы». После съёмок в фильме она ушла из карьеры на более чем 20 лет. В 2006 году Сандвайсс сыграла в «Песочнице Сатаны». В следующем году она появилась в «Меня зовут Брюс». В 2013 году Сандвайсс сыграла камео-роль в фильме Сэма Рэйми «Оз: Великий и Ужасный». В 2016 году Сандвайсс сыграла роль Шерил Уильямс в «Эш против зловещих мертвецов». Её героиня была перерождена мёртвой после того, как кандарский демон вернул её с помощью её фотографии. Сандвайсс выступала в музыкальном театре в качестве танцовщицы и поп-певицы, а также в шоу одной еврейской музыки.

Сандвайсс в разводе с Мэттом Ходжесом, от которого у неё есть две дочери — актриса  и Али Ходжес.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Мичиганского университета
Фотомодели США
Фотомодели XX века
Фотомодели XXI века
Киноактрисы США